Geografia:
 Detroit, ciutat situada al Comtat de Wayne a l'estat de Michigan dels Estats Units.
 Detroit (Alabama)
 Detroit (Illinois)
 Detroit (Maine)
 Detroit (Oregon)
 Detroit (Texas)
 Detroit Lakes, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 Esport:
 Detroit Falcons, equip de bàsquet.
 Detroit Pistons, equip de bàsquet de la NBA i tenen la seu a Detroit, Michigan.
 Circuit de Detroit, circuit urbà pels carrers de Detroit, Estats Units.
 Detroit Red Wings, equip professional d'hoquei sobre gel de Detroit (Michigan) 
 Detroit Shock, equip de bàsquet femení estatunidenc amb base a Detroit, Michigan.
 Detroit Tigers, club professional de beisbol estatunidenc de la ciutat de Detroit.
 ''Espectacle
 Detroit Rock City, pel·lícula d'Adam Rifkin estrenada l'any 1999.
 Detroit (pel·lícula), pel·lícula de Kathryn Bigelow, estrenada l'any 2017